Марк Коломер (; 17 августа 1974, Олот) — испанский мототриалист, 5-кратный чемпион мира по мототриалу, 6-кратный чемпион Испании, 9-кратный победитель «Триала Наций» в составе команды Испании.

Спортивная карьера 

Дебютировал в велотриале в возрасте 6 лет и преуспел в детских категориях, суммарно выиграв два чемпионата мира, чемпионат Европы и шесть чемпионатов Испании (причём в 1983 году — в самой младшей категории). В возрасте 14 лет начал выступать в мототриале и в 1988-м выиграл молодёжный чемпионат Испании, годом позже повторил успех в категории Júnior, ещё годом позже в категории Sènior B. В 1991 году стал самым молодым в истории участником команды, победившей в международном «Триале Наций».

В дальнейшем выигрывал чемпионаты Испании и мира как на открытом воздухе, так и в замкнутых пространствах. Завершил карьеру очень рано, в возрасте 30 лет, после окончания выступлений работал испытателем в команде Gas Gas и тренером известного мототриалиста Херони Фахардо. В 2010-2011 году возглавлял триальную команду марки Ossa. В 2016 году снова присоединился к команде Gas Gas.

Эпизодически выступал и после официального окончания карьеры, в частности, на Scorpa в триальном заезде Six Days of Scotland (2007) и других. В 2017 году принял участие в первом Кубке мира по триалу на электробайках и стал его победителем.

Результаты выступлений в Чемпионате мира по мототриалу на открытом воздухе

Результаты выступлений в Чемпионате мира по мототриалу в закрытых помещениях

Результаты выступлений в Кубке мира по триалу на электробайках

Ссылки 
 Профиль Марка Коломера на сайте FIM

Примечания 

 Родившиеся 17 августа
 Родившиеся в 1974 году
 Персоналии по алфавиту
 Спортсмены по алфавиту
 Мотогонщики по алфавиту
 Мотогонщики Испании
 Мототриалисты